Het seizoen 2013–2014 was het achtste seizoen dat om het landskampioenschap van Montenegro in het voetbal werd gestreden. FK Sutjeska Nikšić trad als regerend landskampioen aan in dit seizoen, en wist te titel te prolongeren onder leiding van coach Dragan Radojičić. Daardoor plaatste de club zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2014/15.

Het seizoen begon op 10 augustus 2013 en eindigde op 31 mei. Alle teams speelden drie keer tegen elkaar. In de 198 gespeelde wedstrijden werd 475 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,40 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Stefan Mugoša van FK Mladost Podgorica met 15 treffers, waarvan twee tot stand kwamen vanaf de strafschopstip.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde

Tweede ronde

FK Berane promoveert, FK Mornar Bar degradeert, maar omdat FK Čelik zich terugtrok voor het seizoen 2014/15 handhaafde Mornar zich alsnog in de hoogste divisie.

Statistieken

Topscorers

Toeschouwers

Zie ook
Montenegrijns voetbalelftal in 2013
Montenegrijns voetbalelftal in 2014
Montenegrijnse voetbalbeker 2013/14

Montenegrijnse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2013/14